Orografia: Comella, petita coma (geografia)
 Toponímia:
 La Comella, coll de muntanya a la parròquia d'Andorra la Vella 
 La Comella (el Castellet), coma al terme municipal de Tremp (Pallars Jussà) 
 Cal Comella (Bóixols), masia al terme municipal d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Clot de la Comella, indret al terme municipal de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Obaga de la Comella, obaga al terme municipal de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Llau de la Comella, llau a cavall dels termes municipals de Sant Esteve de la Sarga i de Castell de Mur 
 Puig de la Comella, muntanya al municipi d'Albanyà (l'Alt Empordà)
 Biografies:
 Adrià Comella i Carnicé (Vilanova de Segrià, Lleida, 1972), polític i metge català 
 Antoni Comella Calsina (Barcelona, 1822-1912), compositor, director d'orquestra i instrumentista

 Gonçal Comella (Vic,  -Barcelona, 1908), industrial 
 Jacint Comella Colom (Vic, 1860 - Barcelona, 1930), doctor en dret i jurisconsult 
 Jacint Comella i Mora (Vic, 1879 - 1962), pintor, esperantista i hereu d'una nissaga comercial
 Josep Maria Comella i Fàbrega (Barcelona, 1865 - 1938), director de corals, compositor i organista 
 Llucià Francesc Comella i Vilamitjana (Vic, 1751 — Madrid, 1812), prolífic dramaturg català en llengua castellana

Vegeu també 
 Comellas
 Comelles
 Comellar